Haidar Abdul-Amir - calciatore iracheno, difensore
 Khudair Abdul-Amir - scrittore iracheno
 Saad Abdul-Amir - calciatore iracheno, centrocampista
 Zainab Abdul-Amir - politia e giornalista del Bahrein